Das Wort Warmblüter bezeichnet

 alle Säugetiere und Vögel wegen ihrer durch Stoffwechselvorgänge erzeugten inneren Körperwärme, siehe endothermes Tier
 temperamentvollere und leichtere Pferde, siehe Warmblüter (Pferd)